

Шушаріна — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Шушаріна — присілок, Шадрінський район, Курганська область